Das Al-Ahram PSA Masters 2001 fand vom 13. bis 19. April 2001 in Hurghada, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und mit 172.000 US-Dollar dotiert.
 
Jonathon Power, der im Vorjahr noch das Finale gegen Peter Nicol verloren hatte, stand in diesem Jahr erneut im Endspiel. In diesem besiegte er David Palmer mit 15:9, 15:13 und 15:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2001
Squashturnier in Hurghada